Roślina
 korzennik (Pimenta)

 Miejscowości
 Pimenta (Minas Gerais), miasto i gmina w Brazylii
 Pimenta Bueno, miasto i gmina w Brazylii

 Nazwisko
 Adhemar Pimenta
 Simon Pimenta